Lau Sui Fei (; * 3. Juli 1981 in Jiangsu, China) ist eine chinesische Tischtennisspielerin aus Hongkong. Sie war im Zeitraum 1999 bis 2011 international aktiv und nahm an zwölf Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Lau Sui Fei ist Rechtshänderin, sie spielt im Penholder-Stil. Erstmals international trat sie bei der Weltmeisterschaft 1999 auf, wo sie im Mannschaftswettbewerb eingesetzt wurde. Bis 2011 nahm sie noch an elf weiteren Weltmeisterschaften teil. Dabei holte sie mit der Mannschaft 2004 und 2006 Silber und 2008 Bronze.

2005 erreichte sie bei den Asienmeisterschaften im Einzel das Endspiel, das sie gegen Lin Ling (Hongkong) verlor. Mit der Mannschaft kam sie auf Platz Eins. Zwei Jahre vorher unterlag sie mit dem Team den Spielerinnen aus China.

2004 qualifizierte sie sich erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Im Einzel gewann sie gegen die Russin Swetlana Ganina, schied danach jedoch gegen die spätere Olympiasiegerin Zhang Yining aus. Im Doppel trat sie mit Lin Ling an, kam dabei gegen Oksana Fadejewa/Galina Melnik (Russland) eine Runde weiter und verlor schließlich gegen die Japanerinnen Ai Fujinuma/Aya Umemura. 2008 wurde sie mit der Mannschaft Fünfter. Im Einzel besiegte sie Yi Fang Xian (Frankreich) und scheiterte dann an Guo Yue (China).

Zeitweise spielte Lau Sui Fei bei dem niederländischen Verein Infinity Heerlen, mit dem sie 2011 den ETTU Cup gewann.

Die beste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste verzeichnete Lau Sui Fei mit Rang Zehn im November und Dezember 2004.

Turnierergebnisse 
Quelle:Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 7. September 2016)
  (abgerufen am 7. September 2016)

Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1981
Frau